Річка без назви — струмок в Україні у Хмільницькому районі Вінницької області. Права притока Струмка Постолової (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина струмка 6 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,79  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,04 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від села Кустівці. Тече переважно на південний схід понад селом Малі Кутища, через село Великі Кутища і на південно-західній околиці села Люлинці впадає у Струмок Постолова, праву притоку річки Постолової.

Цікаві факти 
 У XIX столітті на річці існувало багато водяних та 1 вітряний млин.

Примітки 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Калинівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви